Люсо () — коммуна во Франции, департамент Сарта
 Люсо () — коммуна во Франции, департамент Шаранта